Sporting Club Duffel is een Belgische voetbalclub uit Duffel opgericht in 2020 na het faillissement van KFC Duffel. De oude naam KFC Duffel mocht niet meer hergebruikt worden, maar men gaf wel aan dit in de toekomst alsnog te willen als de bond dat toelaat. Er diende onderaan gestart te worden in de competitie, in de vierde provinciale. Vanuit het eveneens in Duffel gevestigde KVV Duffel kwamen hoofdtrainer Christof Van Camp en negen spelers over naar de nieuwe club.

De clubkleuren van SC Duffel zijn geel en rood. Sporting Club Duffel werkt zijn thuiswedstrijden af op het gemeentelijk sportcomplex de 'Rooienberg'.

Duffel
Sport in Duffel
Sportvereniging in Antwerpen (provincie)